John Currie est un nom pouvant désigner:

 (1818-1898), pasteur australien 
 (1839-1922), architecte écossais
John Allister Currie (1862-1931), homme politique canadien en Ontario
 (1877-1956), homme politique canadien de Terre-Neuve
 (1884-1914), peintre et meurtrier anglais
 (1898-1944), officier britannique
 (1910-1989), fondeur olympique canadien
 (1921-1984), joueur anglais de football
 (né en 1939), joueur écossais de football
 (1931-1997), joueur australien de football australien
John Currie (1932-1990), joueur anglais de rugby
 (né en 1971), administrateur sportif américain
, joueur américain de soccer

Autres
 (1916-2002), mathématicien et physicien écossais

Currie, John